Мьеса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 34,92 км². Население — 261 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается святая дева дель Ампаро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Муниципалитеты Саламанки